Leila Lopes (Brazilië), (1959 - 2009) een Braziliaanse actrice
 Leila Lopes (Angola), miss Angola en miss Universe 2011